Confluence (Pennsylvania), plaats in de VS
Confluence (software), commerciële wiki software van de firma Atlassian

La Confluence, wijk van de Franse stad Lyon
Confluence (winkelcentrum), in dezelfde wijk